Les shooters sont un type de cocktail.

Cinéma 

 Shooters, film réalisé par Dan Reed en 1989 ;
 Shooters, film réalisé par Colin Teague et Glenn Durfort en 2002 ;
 Shooters, film réalisé par Derek Yee et sorti en 2010.